Титул захищали Тімеа Бабош та Крістіна Младенович, і їм вдалося це зробити, золавши в фіналі пару Алекса Гуарачі /  Дезіре Кравчик з рахунком 6-4, 7-5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Знялися

Заміни

Посилання

Women's Doubles
Тур WTA 2020
2020 у французькому спорті